Ротационный двигатель (ротационный — движущийся по кругу, круговращательный):

 Ветряная мельница — ротационный двигатель, преобразующий энергию ветра.
 Водяное колесо — ротационный двигатель, преобразующий энергию падающей воды.
 Турбина — ротационный двигатель, преобразующий энергию потока рабочего тела.
 Ротативный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания. Использовался в самолётах до Второй мировой войны. Двигатель вращается вокруг неподвижного коленчатого вала.
 Роторный двигатель — беспоршневой двигатель внутреннего сгорания.
 Роторно-поршневой двигатель (двигатель Ванкеля) — автомобильный двигатель внутреннего сгорания. Устанавливался на некоторых моделях Mazda и NSU.

См. также 
 Звездообразный двигатель — неподвижный поршневой двигатель внутреннего сгорания, у которого радиально расположенные цилиндры вращают коленчатый вал.